Saint Constant de Pérouse (en italien : Constanzo di Perugia) ( ...–Foligno 170) fut le premier évêque de Pérouse martyrisé lors des persécutions des chrétiens sous le règne d’Antonin le Pieux et  Marc Aurèle.

Biographie 
Saint Constant à probablement été martyrisé près de Foligno et ses restes ont été transportés à Pérouse et enterrés près de l'emplacement de la cathédrale actuelle. Ses reliques ont été transférés en 1825 avec grande solennité au nouvel autel dans l'actuelle église San Constanzo.

Saint Constant souvent représenté en tant qu'évêque portant la mitre, la robe et la crosse est le saint patron avec Herculan et Laurent de la ville de Pérouse. Il est vénéré par l'église catholique qui le fête le .

Dans l'art il est représenté à diverses reprises par Le Pérugin en compagnie de saint Herculan comme sur le retable des Décemvirs et La Vierge à l'Enfant entre les saints Herculan et Constant.

Légende 
Il existe diverses versions de la légende de saint Constant :
 Il est arrêté au cours des persécutions d'Antonin le pieux (certaines sources disent Marcus Aurelius), fouetté, mis sur un foyer ardent avec ses compagnons; tous s'échappèrent indemnes. 
 Il est emprisonné et remis en liberté par ses gardes qu'il convertit au christianisme. 
 Il se réfugie dans une maison appartenant à un chrétien nommé Anastase avec lequel il est arrêté et après avoir être torturé dans les prisons d'Assise et Spello, ils sont décapités près de Foligno.

La tradition locale fait de lui le premier évêque de Pérouse. Cette tradition affirme qu'il est devenu le premier évêque de la ville à l'âge de 30 ans. Il est actif dans l'évangélisation et les soins pour les pauvres.

Liens externes 

  Fête de San Costanzo à Pérouse sur le site Umbriaearte.it
  Traditions et calendrier des célébrations pour saint Constant sur le site Perugiaonline.it

Notes et références 

Personnalité italienne du IIe siècle
Évêque du IIe siècle
Évêque de Pérouse
Saint catholique italien
Saint catholique et orthodoxe du IIe siècle
Saint catholique et orthodoxe d'Italie
Persécution des chrétiens sous l'Empire romain
Chrétien martyr dans l'Italie antique
Chrétien martyr au IIe siècle
Décès à Foligno
Date de naissance non renseignée (IIe siècle)
Décès en 170